Ammann, aussi orthographié Amman ou Amann, est un patronyme d'origine germano-néerlandaise porté en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il provient du nom commun Ammann, variante d'Amtmann ou Amptmann, désignant l'intendant, le bailli.

Personnes 
 Othmar Ammann (1879-1965), architecte suisse et américain
  (1929-), réalisateur suisse
 Thomas Ammann (1950-1993), marchand d'art suisse
 Johann Schneider-Ammann (1952-), homme politique suisse
 Simon Ammann (1981-), sauteur à ski suisse
 Amanda Ammann (1987-), miss Suisse 2007

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique